Jules Guérin kan syfta på:

* Jules Guérin (1801–1886), belgisk medicinare
 Jules Guérin (1860–1910), fransk politiker